Bagnes – rodzaj szwajcarskiego sera
 Bagnes – gmina w Szwajcarii